Арес — река в России, протекает по Республике Коми. Устье реки находится в 184 км по левому берегу реки Сэбысь. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от впадения реки Уса до водомерного поста Усть-Цильма, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры ниже впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03050300112103000077667
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103007766
 Код бассейна — 03.05.03.001
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Притоки Сэбыси
Реки Сосногорского района